Culebrasuchus es un género extinto de crocodiliano aligatórido perteneciente a la subfamilia de los caimaninos que vivió entre principios a mediados del Mioceno en la zona del Canal de Panamá, en Panamá. Contiene a una única especie, Culebrasuchus mesoamericanus.

Descubrimiento
Culebrasuchus fue descrito y nombrado originalmente por Alexander K. Hastings, Jonathan I. Bloch, Carlos A. Jaramillo, Aldo F. Rincón y Bruce J. Macfadden en 2013 basándose en un único holotipo consistente en un cráneo y tres vértebras cervicales hallados en la Formación Culebra, a la que debe su nombre de género. Se cree que Culebrasuchus es el miembro más basal de Caimaninae, lo que significa que representa la más temprana radiación de caimanes en el continente americano. Los ancestros de Culebrasuchus probablemente vivieron más al norte, quizás en lo que es actualmente el sur de México, ya que antes del Mioceno la mayor parte de Panamá estaba bajo el agua. El movimiento de Culebrasuchus en la zona del canal de Panamá fue el principio del Gran Intercambio Biótico Americano en el cual los animales se dispersaron entre Norte y Suramérica a través del recién formado istmo de Panamá (aunque durante el Mioceno Inferior aún no se había formado, existiendo 20 kilómetros de océano entre ambos continentes). Sin embargo, Culebrasuchus no fue el primer caimanino; Orthogenysuchus y Tsoabichi son conocidos del Eoceno de Norteamérica y Eocaiman vivió durante el Eoceno en Suramérica, indicando que los caimaninos se dispersaron en el continente a través de grandes extensiones de mar mucho antes de que el istmo se formara.

Descripción
Como muchos caimanes modernos, Culebrasuchus era de tamaño reducido. Otros caimanes que vivieron durante el mismo período en Suramérica (incluyendo a los de los géneros Mourasuchus y Purussaurus) eran mucho mayores que Culebrasuchus. Los rasgos que Culebrasuchus comparte con los otros caimaninos incluyen narinas que se abren hacia arriba (en vez de estar levemente inclinadas hacia adelante, como en los aligatorinos), y huesos que no se superponen a los bordes de las dos aberturas en la bóveda craneana llamadas fenestras supratemporales. Como los caimaninos actuales, Culebrasuchus tenía dientes romos en la parte posterior de la mandíbula, y los dientes de la mandíbula superior se superponían completamente a los de la mandíbula inferior cuando la boca se cerraba. Las características de Culebrasuchus que no son encontradas en otros caimaninos incluyen la carencia de bordes en las órbitas oculares y el gran tamaño del agujero en la mandíbula inferior denominado fenestra mandibular fenestra. Estos rasgos pueden ser plesiomórficos ("primitivos") en los aligatóridos. Culebrasuchus también tenía una mandíbula inferior más recta que la de muchos aligatóridos, careciendo de los bordes en el hueso frontal entre las órbitas oculares que son comunes entre los crocodilianos, y el cuarto diente del maxilar es el mayor en la mandíbula superior (en vez de ser el tercero, como en casi todos los otros aligatóridos).

Filogenia
A continuación un cladograma basado en la descripción de 2013 de Culebrasuchus mostrando la posición filogenética de este género como el caimanino más basal:

Referencias 

Caimaninae
Crocodilomorfos del Mioceno
Crocodilomorfos extintos de América